Placebo har flere betydninger:

 Placebo (eller Placeboeffekt) – den effekt der kommer af placebo, også kaldet snydemedicin.
 Placebo (band) – et britisk rockband.
 Placebo (album) – et album af Karl William.
 Placebo (film) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Johanna Stentorp